Geometria
 Oval de Cassini
 Oval cartesiana
 Isocírculo

Outros usos
 Oval (Metropolitano de Londres)
 Oval (banda) — da Alemanha

Ver também 
 Curva elíptica
 Elipse